Тринадцатый Чемпионат Южной Америки прошёл в Лиме (Перу) с 6 по 27 января 1935 года. После чемпионата мира 1930 года, в финале которого сборная Уругвая победила Аргентину со счётом 4:2 , Аргентина прервала футбольные отношения с Уругваем, утверждая, что на её игроков было оказано давление, а перед матчем и во время матча даже была проявлена агрессия по отношению к ним.

Спустя шесть лет после предыдущего чемпионата было решено продолжить турнир, объявив его дополнительным (трофей не вручался). Этот розыгрыш также являлся отборочным турниром для летней Олимпиады 1936 года (Берлин, Германия).

Участники 
 
 
 
 

Сборные Бразилии, Боливии и Парагвая отказались от участия в чемпионате.

Составы команд

Матчи 
Каждая команда играла три матча (по одному с каждым соперником). Два (2) очка присуждалось за победу, одно (1) очко за ничью и ни одного (0) очка за поражение.

 В скобках приведён счёт первого тайма

6 января, 1935

13 января, 1935

18 января, 1935

20 января, 1935

26 января, 1935

27 января, 1935

Итоговая таблица

Бомбардиры 
4 мяча
  Масантонио

3 мяча
  Сьокка

2 мяча
  Гарсия
  Кастро

1 мяч
  Аррьета, Лаури
  Кармона, Хьюдисе
  Фернандес, Монтельянос
  Табоада

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1935 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1935 году
Январь 1935 года
Международные соревнования по футболу в Перу
Международные спортивные соревнования в Лиме
1930-е годы в Перу
Чемпионаты Южной Америки в Перу